Dalton Trumbo, een Amerikaanse scenarioschrijver en Oscarwinnaar
 Trumbo (film), een film uit 2015